Маргарета Француска (1157—1197.) била је краљица Енглеске од 1172. до 1183. године и краљица Угарске од 1186. до 1196. године.

Биографија 

Маргарета је била кћер француског краља Луја VII и Констанце Кастиљске. Била је полусестра Филипа II. Дана 2. новембра 1160. године удала се за Хенрија Младог. Године 1170. Хенри је постао краљ, али она није крунисана заједно с њим. То се догодило 1172. године. Маргарета је родила сина Вилијама 1177. године, али је он убрзо умро. Године 1182. Маргарета је оптужена за прељубу. Наводно је преварила Хенрија с Вилијамом Маршалом. Послали су је натраг у Француску. Године 1186. удала се за угарског краља Белу III. Није му родила деце, јер је можда била неплодна након Вилимовог рођења. Покопана је у катедрали у Тиру.

Породично стабло

Извори 

 

Рођени 1157.
Умрли 1197.
Енглеске краљице
Мађарске краљице
Династија Капета
Династија Плантагенет
Арпадовци